Серебрійська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Серебрійська сільська рада — Вінницька область, Могилів-Подільський район